Allium steht für:

 Allium, Pflanzengattung der Tribus Allieae, siehe Lauch (Gattung)
 Allium (Album), Jazzalbum von Dave Rempis (2022)